Дарья Капш (, род. , Ново-Место) — словенская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2005). Первая словенская шахматистка, получившая звание гроссмейстера.

Биография 
Детство провела в деревне Прелесье (муниципалитет Чрномель). Окончила школу в Любляне. Имеет ученую степень в области дизайна и фотографии. В университете изучала сначала историю искусств, потом — политологию. В 2009 г. защитила дипломную работу на тему «Влияние политических партий на предвыборную кампанию — (Не)зависимость политических партий в предвыборной кампании на выборах президента Словении 2007 г.».

В 2011 г. баллотировалась на парламентских выборах по одномандатному округу Чрномель — Метлика от партии «Социал-демократы» (SD), но не прошла в Государственное собрание.

Занимала должность консультанта в канцелярии премьер-министра Словении Б. Пахора.

Является участницей народного вокального ансамбля "Polanski Odmev".

Шахматная карьера 
Чемпионка Словении 2001 и 2004 гг. Серебряный призёр чемпионатов Словении 2002 и 2011 гг. Бронзовый призёр чемпионатов Словении 2003 и 2008 гг. (в 2008 г. разделила 1—3 места с А. Сребрнич и Я. Кривец и уступила им по дополнительным показателям).

Победительница юношеских чемпионатов Словении 1992, 1993 (до 12 лет), 1995 (до 14 лет), 1997 (до 16 лет), 1999 (до 18 лет) гг., юниорских чемпионатов Словении 1999 и 2001 гг.

В составе сборной Словении участница четырех шахматных олимпиад (2002, 2004, 2010 и 2018 гг.), пяти командных чемпионатов Европы (2001, 2003, 2005, 2013 и 2017 гг.; в 2001 г. завоевала индивидуальную серебряную медаль на 2-й доске, в 2003 г. — индивидуальную бронзовую медаль среди запасных), Кубка Митропы 2002 г. (сборная стала победителем турнира).

Участница юношеских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях. Участница юниорских чемпионатов мира 2000 и 2001 гг., юниорского чемпионата Европы 2001 г.

Участница двух личных чемпионатов Европы (2002 и 2013 гг.).

Победительница международного турнира в Тапольце (1998 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Дарьи Капш в чемпионатах мира среди девушек
 Выступления Дарьи Капш в чемпионате Европы среди девушек 2001 года
 Выступления Дарьи Капш в личных чемпионатах Европы
 Выступления Дарьи Капш на шахматных олимпиадах
 Выступления Дарьи Капш в командных чемпионатах Европы
 Выступления Дарьи Капш в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Шахматные гроссмейстеры
Политики Словении
Женщины-политики Словении